«Вечное лето» () — американская молодёжная мелодрама 2004 года, созданная Стивеном Толкином и Лори Локлин. Премьера сериала состоялась 1 июня 2004 года на канале The WB. Всего в сериале 26 эпизодов в двух сезонах. О закрытии шоу было объявлено 15 мая 2005 года. Последний эпизод вышел в эфир 18 июля 2005 года.

Сюжет 
Ава Грегори — дизайнер-модельер. После смерти сестры и её мужа, Ава вынуждена взять к себе своих племянников — Брэйдина, Никки и Деррика Уэстерли, переехавших из Канзаса в солнечную Калифорнию.

Ава живёт в домике на берегу вместе с тремя соседями: Джонни Дюрантом, бывшим парнем; лучшей подругой и партнёршей по бизнесу Сьюзан Рексфорд; Джеем Робертсоном, сёрфером-австралийцем, который владеет местным магазинчиком, торгующим принадлежностями для занятия сёрфингом.

Все они составляют забавную и крепкую семью, со своими житейскими любовными проблемами: у Джея странный роман с крутой сёрфингисткой Эрикой Спалдинг, ставшей инструктором Брэйдина, а Никки влюбляется в своего одноклассника Камерона Бэйла.

В ролях

Основной состав 
 Лори Локлин — Ава Грегори
 Джесси МакКартни — Брэйдин Уэстли
 Кей Панабэйкер — Никки Уэстли
 Ник Бенсон — Дерерк Уэстли
 Райан Квонтен — Джей Робертсон
 Шон Кристиан — Джонни Дюрант 
 Мэррин Данги — Сьюзан Рексфорд
 Тейлор Коул — Эрика Спалдинг
 Зак Эфрон — Камерон Бэйл

Приглашённые звёзды 
 Джей Харрингтон — Доктор Саймон О’Кифи
 Сара Пэкстон — Сара Борден
 Кармен Электра — Мона
 Шелли Бакнер — Эмбер
 Даниэль Савре — Кэлли
 Тайлер Патрик Джонс / Коул Питерсон — Крис
 Даниэль Панабэйкер — Фэйт Саймон Рекс — Сан Келлан Латц — Форди С. Томас Хауэлл — Кайл Райли Смит — Тэннер Джо Ландо — Тайлер Джеймс Обрегон Майкл Тревино — Тим Боузер Тейлор Лотнер — Мальчик на пляже Список эпизодов 

 Сезон 1 

 Сезон 2 

 Саундтрек 
19 марта 2005 года был выпущен официальный саундтрек к сериалу с песнями из обоих сезонов шоу, включая заглавную тему и песню Get Your Shine On в исполнении Джесси МакКартни, которая появилась на его альбоме Beautiful Soul'' и была выпущена в качестве сингла.

Список композиций
 «Undertow» — Bowling For Soup
 «General Attitude» — Collective Soul
 «All Downhill from Here» — New Found Glory
 «Get Your Shine On» — Джесси МакКартни
 «Feel So Free» — Ivy
 «The Crying» — Kristian Leontiou
 «My Paper Heart» — The All-American Rejects
 «Struggle» — Ringside
 «Try» — Lisa Loeb
 «Alive» — Kenny Wayne Shepherd
 «My Way Home» — Citizen Cope
 «Beautiful Day» — Steve Plunkett

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (архив)
 Официальный сайт DVD
 

Телесериалы США, запущенные в 2004 году
Телесериалы Spelling Television
Драматические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы США 2000-х годов
Программы телеканала The WB
Подростковые драмы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2005 году